Ел Пакете има више значења:

 Ел Пакете (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Пакете (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику